dekanat Bielsk Podlaski – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, diecezja drohiczyńska
 dekanat Bielsk Podlaski – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, diecezja warszawsko-bielska